Altajosoma är ett släkte av mångfotingar. Altajosoma ingår i familjen Diplomaragnidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vinterdubbelfotingar
Altajosoma